Bíró Szabolcs (1969) labdarúgó, kapus
 Bíró Szabolcs (1981) énekes Maszkura néven
 Bíró Szabolcs (1988) szlovákiai magyar író, újságíró, énekes